Champion of Champions 2014 (ang: 2014 Dafabet Champion of Champions) – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 3-9 listopada 2014 roku.

Nagrody

Pieniężne 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £20 000
 Ćwierćfinał: £10 000
 Runda 1: £5 000
 Pula nagród: £270 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 139, 137, 134, 125, 115, 109, 105, 103  Ronnie O’Sullivan
 134, 117, 111, 106  Neil Robertson
 119, 106, 102, 100  Judd Trump
 112  Barry Hawkins
 111, 105  Ding Junhui
 107  Stuart Bingham

Nierankingowe turnieje snookerowe
2014 w sporcie
2014 w Anglii
Sport w Coventry